Еджвотер:

США 

 Еджвотер — статистично обумовлена місцевість в штаті Алабама
 Еджвотер — містечко в штаті Вісконсин
 Еджвотер — невключена територія в штаті Вісконсин
 Еджвотер — місто в штаті Колорадо
 Еджвотер — район в Маямі
 Еджвотер — статистично обумовлена місцевість в штаті Меріленд
 Еджвотер — боро в штаті Нью-Джерсі
 Еджвотер — місто в штаті Флорида
 Еджвотер — статистично обумовлена місцевість в штаті Флорида